Samsung SGH-E300 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, стандартна батарея, зарядний пристрій, гарнітура, ремінець на руку, інструкція

Схожі моделі 
 Samsung SGH-P510
 LG G7120
 Samsung SGH-E700
 Samsung SGH-E710
 LG G7100

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SGH-E300  
 Характеристики телефону Samsung SGH-E300  

E
Мобільні телефони, представлені в 2004 році
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем